Liceu Louis-le-Grand, centre d'educació secundària de París, a França
 Logical Language Group, organització sense ànim de lucre creadora de la llengua planificada lojban
 Equació de Landau–Lifshitz–Gilbert, equació diferencial de la precessió de la magnetització en un sòlid